Feldmusik steht für:

 Feldmusik, spezielle Soldatenmusik (wie z. B. auch Marsch oder Zapfenstreich in der Militärmusik)
 den Namensbestandteil verschiedener Blasorchester, z. B. Feldmusik Strättligen